Pierrefonds kan syfta på:

 Pierrefonds, Oise – ort och kommun i Oise, Frankrike
 Pierrefonds, Kanada – stadsdel i Québec, Kanada